Европейското първенство по волейбол за мъже през 2017 година е юбилейното 30-о издание на този турнир, което се проведе в Полша от 24 август до 3 септември 2018 година. То бе спечелено от Русия. Българите се класираха на шесто място.

Квалификация

Групи

Места на провеждане

Групов етап

Група A 

|}

|}

Група B 

|}

|}

Група C 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Финален кръг

Плейофи 

|}

Четвъртфинали 

|}

Полуфинали 

|}

Мач за трето място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Източници

Вижте също 
 Европейско първенство по волейбол за жени 2017

Европейски първенства по волейбол
Волейбол в Полша